De 37e Schaakolympiade, georganiseerd door FIDE, was een schaaktoernooi voor landenteams, bestaande uit een open en een vrouwentoernooi. Het toernooi vond plaats tussen 20 mei en 4 juni 2006, in Turijn, Italië. Aan het open toernooi namen 148 teams deel en aan het vrouwentoernooi 103 teams. In totaal deden 1307 spelers mee aan het toernooi.

De hoofdarbiter van de gehele Schaakolympiade was arbiter Geurt Gijssen (Nederland). Het toernooi telde 13 rondes (Zwitsers systeem). Bij het open toernooi werd er op 4 borden per "match" gespeeld, terwijl bij het vrouwentoernooi dat er 3 waren. In het geval van gelijkspel werd de stand beslist door: 1. Het Buchholzsysteem 2. Bordpunten 3. Het Sonneborg-Bergersysteem 4. Het Median Buchholzsysteem.

Elke speler had per partij 90 minuten + 30 seconden per zet.

Open toernooi 
Aan het open toernooi namen 148 teams deel uit 143 verschillende landen. Italië, als gastheer, stelde drie teams op. Somalië en Sierra Leone waren aangemeld, maar daagden niet op.

Regerend wereldkampioen Vladimir Kramnik, die voor het eerst in zes maanden weer deelnam aan een internationaal schaaktoernooi, haalde 6½ punten uit de 9 wedstrijden die hij speelde. Verder behaalde hij ook de beste toernooiprestatierating van het open toernooi. Rusland eindigde op de zesde plaats, het slechtste resultaat ooit tijdens een schaakolympiade van een Russisch of Sovjet-Russisch team.

{| class="wikitable"
|+ Open toernooi
! Nr. !! Land !! Spelers !! Gemiddelde rating !! Punten !! Buchholz
|-
| bgcolor="gold"|1 ||  || Aronian, Akopian, Asrian, Lputian, Sargissian, Minasian || 2682 || 36 ||
|-
| bgcolor="silver"|2 ||  || Bu Xiangzhi, Zhang Zhong, Zhang Pengxiang, Wang Yue, Ni Hau, Zhao Jun || 2628 || 34 ||
|-
| bgcolor="cc9966"|3 ||  || Kamsky, Onischuk, Nakamura Ibragimov, Kaidanov, Akobian || 2656 || 33 || 392.5
|-
| | 4 ||  || Gelfand, Smirin, Sutovsky, Avrukh, Huzman, Mikhalevski || 2663 || 33 || 380.5
|-
| 5 ||  || Almási, Gyimesi, Berkes, Balogh, Ruck, Horváth || 2610 || 32½ ||
|-
| 6 ||  || Kramnik, Svidler, Grischuk, Morozevich, Bareev, Rublevsky || 2730 || 32 || 410.5
|-
| 7 ||  || Bacrot, Lautier, Sokolov, Fressinet, Vachier-Lagrave, Bauer || 2665 || 32 || 396.0
|-
| 8 ||  || Ivantsjoek, Volokitin, Karjakin, Eljanov, Moiseenko, Efimenko || 2680 || 32 || 390.5
|-
| 9 ||  || Georgiev, Cheparinov, Deltsjev, Spasov, Petkov, Iotov || 2633 || 32 || 385.0
|-
| 10 ||  || Shirov, Vallejo Pons, Illescas Córdoba,Arizmendi Martinez, San Segundo Carrillo, Narciso Dublan || 2628 || 32 || 377.5
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
! Nr. !! Land !! Gemiddelde rating !! Punten !! Buchholz !! Bordpunten
|-
| 11 ||  || 2596 || 31 || 399.0 ||
|-
| 12 ||  || 2646 || 31 || 396.0 ||
|-
| 13 ||  || 2554 || 31 || 389.5 ||
|-
| 14 ||  || 2610 || 31 || 388.0 ||
|-
| 15 ||  || 2621 || 31 || 381.0 ||
|-
| 16 ||  || 2598 || 30½ || 386.0 ||
|-
| 17 ||  || 2549 || 30½ || 381.0 ||
|-
| 18 ||  || 2578 || 30½ || 376.5 ||
|-
| 19 ||  || 2627 || 30½ || 366.0 ||
|-
| 20 ||  || 2577 || 30 || 396.0 ||
|-
| 21 ||  || 2593 || 30 || 381.0 ||
|-
| 22 ||  || 2582 || 30 || 379.0 ||
|-
| 23 ||  || 2547 || 30 || 378.5 ||
|-
| 24 ||  || 2643 || 30 || 377.5 ||
|-
| 25 ||  || 2559 || 30 || 373.5 ||
|-
| 26 ||  || 2610 || 30 || 372.0 ||
|-
| 27 ||  || 2555 || 30 || 367.5 ||
|-
| 28 ||  || 2516 || 30 || 357.5 ||
|-
| 29 ||  || 2479 || 30 || 351.0 ||
|-
| 30 ||  || 2688 || 29½ || 391.5 ||
|-
| 31 ||  || 2577 || 29½ || 376.0 ||
|-
| 32 ||  || 2573 || 29½ || 371.5 ||
|-
| 33 ||  || 2517 || 29½ || 366.0 ||
|-
| 34 ||  || 2482 || 29½ || 357.0 ||
|-
| 35 ||  || 2493 || 29½ || 354.5 ||
|-
| 36 ||  || 2598 || 29 || 381.0 ||
|-
| 37 ||  || 2542 || 29 || 376.0 ||
|-
| 38 ||  || 2540 || 29 || 372.5 ||
|-
| 39 ||  || 2533 || 29 || 372.0 ||
|-
| 40 ||  || 2489 || 29 || 369.5 ||
|-
| 41 ||  || 2521 || 29 || 367.5 ||
|-
| 42 ||  || 2530 || 29 || 360.5 ||
|-
| 43 ||  || 2536 || 28½ || 373.5 ||
|-
| 44 ||  || 2538 || 28½ || 369.5 ||
|-
| 45 ||  || 2560 || 28½ || 368.0 ||
|-
| 46 ||  || 2487 || 28½ || 355.0 ||
|-
| 47 ||  || 2449 || 28½ || 354.0 ||
|-
| 48 ||  "B" || 2375 || 28½ || 353.5 ||
|-
| 49 ||  || 2472 || 28 || 375.5 ||
|-
| 50 ||  || 2481 || 28 || 362.5 ||
|-
| 51 ||  || 2532 || 28 || 361.5 ||
|-
| 52 ||  || 2479 || 28 || 358.0 ||
|-
| 53 ||  || 2348 || 28 || 345.5 ||
|-
| 54 ||  || 2165 || 28 || 331.0 ||
|-
| 55 ||  || 2472 || 27½ || 354.0 ||
|-
| 56 ||  || 2455 || 27½ || 352.0 ||
|-
| 57 ||  || 2437 || 27 || 362.5 ||
|-
| 58 ||  || 2448 || 27 || 360.0 ||
|-
| 59 ||  || 2332 || 27 || 358.5 ||
|-
| 60 ||  || 2493 || 27 || 352.0 ||
|-
| 61 ||  || 2439 || 27 || 351.5 || 14
|-
| 62 ||  || 2466 || 27 || 351.5 || 12
|-
| 63 ||  || 2314 || 27 || 351.0 ||
|-
| 64 ||  || 2342 || 27 || 349.0 ||
|-
| 65 ||  || 2438 || 27 || 340.5 ||
|-
| 66 ||  || 2327 || 27 || 324.0 ||
|-
| 67 ||  || 2420 || 26½ || 354.5 ||
|-
| 68 ||  || 2348 || 26½ || 353.5 ||
|-
| 69 ||  || 2291 || 26½ || 347.0 ||
|-
| 70 ||  || 2438 || 26½ || 342.0 ||
|-
| 71 ||  || 2336 || 26½ || 327.5 ||
|-
| 72 ||  || 2362 || 26½ || 324.0 ||
|-
| 73 ||  || 2404 || 26 || 362.5 ||
|-
| 74 ||  || 2439 || 26 || 349.5 ||
|-
| 75 ||  || 2444 || 26 || 348.0 ||
|-
| 76 || ICSC || 2308 || 26 || 333.5 ||
|-
| 77 ||  || 2410 || 26 || 332.5 ||
|-
| 78 ||  || 2388 || 26 || 330.5 ||
|-
| 79 ||  || 2237 || 26 || 320.5 ||
|-
| 80 ||  MAL || 2331 || 25½ || 364.5 ||
|-
| 81 ||  || 2424 || 25½ || 350.5 ||
|-
| 82 ||  || 2333 || 25½ || 345.0 ||
|-
| 83 ||  "C" || 2366 || 25½ || 337.5 ||
|-
| 84 ||  || 2321 || 25½ || 334.5 ||
|-
| 85 ||  || 2315 || 25½ || 329.0 ||
|-
| 86 ||  || 2310 || 25½ || 326.0 ||
|-
| 87 ||  || 2400 || 25½ || 316.5 ||
|-
| 88 ||  || 2139 || 25½ || 314.5 ||
|-
| 89 ||  || 2332 || 25 || 347.0 ||
|-
| 90 ||  || 2383 || 25 || 341.0 ||
|-
| 91 ||  || 2284 || 25 || 333.5 ||
|-
| 92 ||  || 2335 || 24½ || 342.5 ||
|-
| 93 ||  || 2275 || 24½ || 341.5 ||
|-
| 94 ||  || 2329 || 24½ || 338.5 ||
|-
| 95 ||  || 2279 || 24½ || 334.0 ||
|-
| 96 ||  || 2255 || 24½ || 325.0 ||
|-
| 97 ||  || 2248 || 24½ || 320.5 ||
|-
| 98 ||  || 2268 || 24½ || 319.0 ||
|-
| 99 ||  || 2074 || 24½ || 206.5 ||
|-
| 100 ||  || 2274 || 24 || 333.0 ||
|-
| 101 ||  || 2217 || 24 || 314.5 ||
|-
| 102 ||  || 2191 || 24 || 312.0 ||
|-
| 103 ||  || 2212 || 24 || 305.0 ||
|-
| 104 ||  || 2126 || 24 || 297.0 ||
|-
| 105 ||  || 2227 || 23½ || 329.0 ||
|-
| 106 ||  || 2257 || 23½ || 328.0 ||
|-
| 107 || IPCA || 2339 || 23½ || 322.0 ||
|-
| 108 ||  || 2187 || 23½ || 304.0 ||
|-
| 109 ||  || 1968 || 23½ || 299.5 ||
|-
| 110 ||  || 2052 || 23½ || 222.5 ||
|-
| 111 || IBCA || 2339 || 23 || 322.0 ||
|-
| 112 ||  || 2052 || 23 || 304.0 ||
|-
| 113 ||  || 2172 || 23 || 303.5 ||
|-
| 114 ||  || 2199 || 23 || 303.0 ||
|-
| 115 ||  || 2079 || 23 || 273.5 ||
|-
| 116 ||  || 2276 || 22½ || 325.0 ||
|-
| 117 ||  || 2245 || 22½ || 320.5 ||
|-
| 118 ||  || 2181 || 22½ || 303.5 ||
|-
| 119 ||  || 2244 || 22½ || 291.0 ||
|-
| 120 ||  || 2115 || 22 || 307.5 ||
|-
| 121 ||  || 2152 || 22 || 301.5 ||
|-
| 122 ||  || 2175 || 22 || 300.5 ||
|-
| 123 ||  || 2112 || 22 || 279.0 ||
|-
| 124 ||  || 2120 || 22 || 274.5 ||
|-
| 125 ||  || 2188 || 21½ || 297.0 ||
|-
| 126 ||  || 1400 || 21½ || 295.5 ||
|-
| 127 ||  || 2165 || 21½ || 291.5 ||
|-
| 128 ||  || 1587 || 21½ || 289.5 ||
|-
| 129 ||  || 2089 || 21½ || 288.5 ||
|-
| 130 ||  || 2187 || 21½ || 270.0 ||
|-
| 131 ||  || 1576 || 21 || 296.5 ||
|-
| 132 ||  || 2147 || 21 || 292.5 ||
|-
| 133 ||  || 2140 || 21 || 289.0 ||
|-
| 134 ||  || 1771 || 21 || 286.0 ||
|-
| 135 ||  || 2117 || 21 || 281.0 ||
|-
| 136 ||  || 1572 || 21 || 259.5 ||
|-
| 137 ||  || 1707 || 20½ || 297.0 ||
|-
| 138 ||  || 2194 || 20½ || 290.5 ||
|-
| 139 ||  || 2017 || 20 || 280.0 ||
|-
| 140 ||  || 1793 || 20 || 259.0 ||
|-
| 141 ||  || 1400 || 19½ || 277.5 ||
|-
| 142 ||  || 1766 || 19½ || 263.0 ||
|-
| 143 ||  || 1910 || 19 || 288.0 ||
|-
| 144 ||  || 1967 || 19 || 268.5 ||
|-
| 145 ||  || 2017 || 18 || ||
|-
| 146 ||  || 1986 || 15½ || ||
|-
| 147 ||  || 1470 || 12 || ||
|-
| 148 ||  || 1753 || 10½ || ||
|}

Groepsprijzen 
Op basis van de verwachtingen werden er vijf groepen gemaakt. Hoe hoger de verwachting was, hoe hoger de groep. De medaillewinnaars telden niet mee.
{| class="wikitable"

|+ Groepsprijzen
! Groep !! Verwachting van de groep !! Team !! Verwachting !! Uiteindelijke plaats
|-
| A || 1-30 ||  || 6 || 4
|-
| B || 31-60 ||  || 31 || 17
|-
| C || 61-89 ||  "B" || 70 || 48
|-
| D || 90-120 ||  || 106 || 54
|-
| E || 121-147 ||  || 121 || 87
|}

Individuele medailles 
Toernooiprestatierating:  Vladimir Kramnik 2847

Bord 1:  Tunveer Mohyuddin Gillani 7/8=87.5%
Bord 2:  Josep Oms Pallise 9/11=81.8%
Bord 3:  Gustavo Manuel Larrea Llorca 7/8=87.5%
Bord 4:  Wang Yue
1ste reserve:  Basheer Al Qudaimi
2de reserve:  Richmond Phiri

Vrouwentoernooi

Aan het vrouwentoernooi namen 103 teams mee die 99 landen vertegenwoordigden. Italië, als gastheer, stelde twee teams op. Somalië en Soedan waren aangemeld maar kwamen tijdens de eerste ronde niet opdagen en werden gediskwalificeerd. Afghanistan, Oeganda en Rwanda stopten nadat ze de eerste ronde verloren.

Oekraïne, dat tijdens de 36e Schaakolympiade op de 18e plek eindigde, werd deze keer toch als tweede ingeschat (onder Rusland).

{| class="wikitable"
! Nr. !! Land !! Spelers !! Gemiddelde rating !! Punten !! Buchholz
|-
| bgcolor="gold"|1 ||  || Zhukova, Lahno, Yanovska-Gaponenko, Ushenina || 2441 || 29½ ||
|-
| bgcolor="silver"|2 ||  || Kosteniuk, T. Kosintseva, N. Kosintseva, Kovalevskaya || 2499 || 28 ||
|-
| bgcolor="cc9966"|3 ||  || Zhao Xue, Wang Yu, Shen Yang, Hou Yifan || 2408 || 27½ ||
|-
| 4 ||  || Zatonski, Krush, Goletiani, Baginskaite || 2414 || 24½ || 307.0
|-
| 5 ||  || Hoang Thanh Trang, Mádl, Vajda, Gara || 2426 || 24½ || 306.0
|-
| 6 ||  || Khurtsidze, Dzagnidze, Javakhishvili, Lomineishvili || 2430 || 24½ || 305.5
|-
| 7 ||  || Zhaoqin Peng, Bosboom-Lanchava, Schuurman, Muhren || 2344 || 24½ || 276.5
|-
| 8 ||  || Mkrtchian, Danielian, Aginian, Andriasian || 2402 || 24 || 299.0
|-
| 9 ||  || Muzychuk, Srebrnič, Krivec, Novak || 2348 || 24 || 286.0
|-
| 10 ||  || Jacková, Čedíková, Sikorová, Blažková || 2302 || 24 || 270.5
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
! Nr. !! Land !! Gemiddelde rating !! Punten !! Buchholz !! Bordpunten !! Sonneborg-Berger
|-
| 11 ||  || 2399 || 23½ || || ||
|-
| 12 ||  || 2389 || 23 || 305.0 || ||
|-
| 13 ||  || 2378 || 23 || 302.0 || ||
|-
| 14 ||  || 2375 || 23 || 294.0 || ||
|-
| 15 ||  || 2302 || 23 || 283.5 || ||
|-
| 16 ||  || 2289 || 23 || 279.0 || ||
|-
| 17 ||  || 2292 || 23 || 263.0 || ||
|-
| 18 ||  || 2366 || 22½ || 299.5 || ||
|-
| 19 ||  || 2370 || 22½ || 297.0 || ||
|-
| 20 ||  || 2375 || 22½ || 293.0 || ||
|-
| 21 ||  || 2262 || 22½ || 293.0 || ||
|-
| 22 ||  || 2354 || 22½ || 292.0 || ||
|-
| 23 ||  || 2374 || 22 || 286.5 || ||
|-
| 24 ||  || 2189 || 22 || 273.0 || ||
|-
| 25 ||  || 2343 || 22 || 272.5 || ||
|-
| 26 ||  || 2083 || 22 || 271.5 || ||
|-
| 27 ||  || 2222 || 22 || 271.0 || ||
|-
| 28 ||  || 2296 || 21½ || 286.0 || ||
|-
| 29 ||  || 2329 || 21½ || 281.5 || ||
|-
| 30 ||  || 2227 || 21½ || 281.0 || ||
|-
| 31 ||  || 2191 || 21½ || 260.0 || ||
|-
| 32 ||  || 2200 || 21½ || 257.0 || ||
|-
| 33 ||  || 2246 || 21 || 285.5 || ||
|-
| 34 ||  || 2264 || 21 || 282.5 || ||
|-
| 35 ||  || 2265 || 21 || 273.5 || ||
|-
| 36 ||  || 2182 || 21 || 266.5 || ||
|-
| 37 ||  || 2304 || 21 || 266.0 || ||
|-
| 38 ||  || 2262 || 21 || 265.5 || ||
|-
| 39 ||  || 2262 || 21 || 262.5 || ||
|-
| 40 ||  || 1919 || 21 || 257.5 || ||
|-
| 41 ||  || 2132 || 21 || 252.5 || ||
|-
| 42 ||  || 2231 || 20½ || 271.5 || ||
|-
| 43 ||  || 1874 || 20½ || 264.5 || ||
|-
| 44 ||  || 2089 || 20½ || 259.5 || ||
|-
| 45 ||  || 2262 || 20 || 283.5 || ||
|-
| 46 ||  || 2269 || 20 || 280.0 || ||
|-
| 47 ||  || 2117 || 20 || 258.0 || ||
|-
| 48 ||  || 2137 || 20 || 256.0 || ||
|-
| 49 ||  || 2058 || 20 || 254.0 || ||
|-
| 50 ||  || 2111 || 20 || 249.0 || ||
|-
| 51 ||  || 2123 || 20 || 244.0 || ||
|-
| 52 ||  || 2081 || 20 || 238.0 || ||
|-
| 53 ||  || 2137 || 19½ || 250.0 || ||
|-
| 54 ||  || 2210 || 19½ || 256.0 || ||
|-
| 55 ||  || 2085 || 19½ || 254.5 || ||
|-
| 56 ||  || 2134 || 19½ || 247.5 || ||
|-
| 57 ||  || 2165 || 19 || 260.0 || ||
|-
| 58 ||  || 2092 || 19 || 259.0 || ||
|-
| 59 ||  || 2182 || 19 || 258.5 || ||
|-
| 60 ||  || 2136 || 19 || 255.0 || ||
|-
| 61 ||  || 2137 || 19 || 254.0 || ||
|-
| 62 ||  || 1812 || 19 || 241.5 || ||
|-
| 63 ||  || 1802 || 19 || 223.0 || ||
|-
| 64 ||  || 2137 || 18½ || 252.5 || ||
|-
| 65 ||  "B" || 1945 || 18½ || 242.0 || ||
|-
| 66 ||  || 1900 || 18½ || 236.5 || ||
|-
| 67 || IPCA || 2056 || 18½ || 229.5 || ||
|-
| 68 ||  || 2090 || 18 || 260.5 || ||
|-
| 69 ||  || 2054 || 18 || 248.5 || ||
|-
| 70 ||  || 2079 || 18 || 239.5 || ||
|-
| 71 ||  || 2030 || 18 || 236.0 || ||
|-
| 72 || IBCA || 2113 || 17½ || 248.0 || ||
|-
| 73 ||  || 1834 || 17½ || 240.0 || ||
|-
| 74 ||  || 1629 || 17½ || 236.0 || ||
|-
| 75 ||  || 1947 || 17½ || 234.5 || ||
|-
| 76 ||  || 1791 || 17½ || 232.0 || 10 || 82.75
|-
| 77 ||  || 1863 || 17½ || 232.0 || 10 || 80.50
|-
| 78 ||  || 1747 || 17½ || 231.5 || ||
|-
| 79 ||  || 1588 || 17½ || 227.5 || ||
|-
| 80 ||  || 1692 || 17½ || 226.0 || ||
|-
| 81 ||  || 1805 || 17 || 247.0 || ||
|-
| 82 ||  || 1590 || 17 || 233.0 || ||
|-
| 83 ||  || 1617 || 17 || 209.0 || ||
|-
| 84 ||  || 1584 || 16½ || 231.5 || ||
|-
| 85 ||  || 1581 || 16½ || 211.5 || ||
|-
| 86 ||  || 1400 || 16½ || 198.0 || ||
|-
| 87 || ICSC || 2008 || 16 || 234.0 || ||
|-
| 88 ||  || 1826 || 16 || 233.5 || ||
|-
| 89 ||  || 1853 || 16 || 211.0 || ||
|-
| 90 ||  || 1400 || 15½ || || ||
|-
| 91 ||  || 1400 || 15 || 193.5 || ||
|-
| 92 ||  || 1400 || 15 || 182.5 || ||
|-
| 93 ||  || 1400 || 14½ || 184.5 || ||
|-
| 94 ||  || 1469 || 14½ || 182.0 || ||
|-
| 95 ||  || 1400 || 14 || 205.5 || ||
|-
| 96 ||  || 1400 || 14 || 192.0 || ||
|-
| 97 ||  || 1400 || 14 || 179.5 || ||
|-
| 98 ||  || 1400 || 13½ || 176.0 || ||
|-
| 99 ||  || 1467 || 13½ || 174.5 || ||
|-
| 100 ||  || 1400 || 13 || || ||
|-
| 101 ||  || 1400 || 12½ || || ||
|-
| 102 ||  || 1400 || 12 || || ||
|-
| 103 ||  || 1400 || 9 || || ||
|}

Groepsprijzen 
Net als bij het open toernooi werden de groepen hier ook gemaakt op basis van de verwachtingen. De medaillewinnaars dongen niet mee naar de prijzen.

{| class="wikitable"
|+ Groepsprijzen
! Groep !! Groepsschatting !! Team !! Schatting !! Uiteindelijke plaats
|-
| A || 1-20 ||  || 5 || 4
|-
| B || 21-42 ||  || 22 || 10
|-
| C || 43-64 ||  || 60 || 26
|-
| D || 65-86 ||  || 68 || 40
|-
| E || 87-103 ||  || 87 || 79
|}

Individuele medailles 
 Toernooiprestatierating:  Zhao Xue 2617
Bord 1: Ljoebov Zjiltsova-Lisenko (IBCA) 9/10=90.0%
Bord 2:  Fiona Steil-Antoni 10/12=83.3%
Bord 3:  Nora Mohd Saleh 7/8=87.5%
Reserve:  Tatiana Berlin 7/8=87.5%

Algemene prijzen 
De Nona Gaprindashvili trofee wordt uitgereikt aan het land dat de meeste bordpunten heeft gehaald (tijdens het open en het vrouwentoernooi). Bij gelijke stand werd de stand bepaald door 1. de positie in het open toernooi, 2. de positie in het vrouwentoernooi, 3. het aantal matchpunten.

De trofee werd bedacht door de FIDE in 1997, naar de vrouwenwereldkampioen van 1961-1978.

Deelnemende landen 

Schaaktoernooi
Schaken in 2006